Синдром китайского ресторана (, также ошибочно известный как синдром глутамата натрия) — гипотетический набор симптомов, включающих в себя головную боль, покраснение лица, потоотделение, чувство тяжести в области рта. 
Высказывалось частное мнение, что причиной синдрома является глутамат натрия (добавка Е-621), однако множество проведенных научных исследований, включая двойные слепые плацебо-контролируемые клинические исследования, опровергает какую-либо связь между глутаматами и подобными симптомами.

Понятие «Синдром китайского ресторана» впервые появилось в письме китайца Robert Ho Man Kwok редактору журнала The New England Journal of Medicine (опубликовано в разделе «письма читателей»), в котором он описывал собственные ощущения от посещения китайских ресторанов в США:

Прошло уже несколько лет моего пребывания в стране, в течение которых я испытываю странные ощущения каждый раз после питания в китайском ресторане, особенно в том, в котором подают блюда Северного Китая. Синдром наступает через 15-20 минут после поедания первого блюда, длится около двух часов, проходит без каких-либо последствий. Наиболее выраженные симптомы это онемение задней части шеи, постепенно распространяющееся на обе руки и спину, общая слабость и учащенное сердцебиение. Симптомы похожи на те, которые я испытываю в связи со своей гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте, только мягче.

Автор письма предполагал, что возможными причинами могут быть: соевый соус, вино, глутамат натрия либо повышенное содержание поваренной соли. Он также сообщил, что сходные симптомы будто бы испытывают несколько его знакомых китайцев.

Перечисленные Robert Kwok симптомы достаточно неспецифичны и распространены.

Интересные факты 
Депутаты ЛДПР И. В. Лебедев, Я. Е. Нилов, А. Н. Свинцов в тексте пояснительной записки к законопроекту № 315432-6, внесённому в 15 июля 2013 года на рассмотрение в Госдуму РФ, заявили что термин «синдром китайского ресторана» будто бы обозначает привыкание человека к потреблению глутамата натрия, якобы аналогичное привыканию к табаку и алкоголю. 
Законопроект предусматривал нанесение на пищевые продукты крупных надписей (30 % площади лицевой стороны), предупреждающих о наличии глутамата натрия, по аналогии с надписями на табачной продукции.

В отличие от правил FDA, в законопроекте не уточняется, требуется ли наносить подобные предупреждающие надписи на продукты, содержащие значительные количества глутамата натрия в естественном виде, например томаты, сыры, мясную продукцию, продукты брожения вроде соевого соуса и экстракт дрожжей.

Директор НИИ Питания РАМН отмечал, что глутамат является необходимой для всех людей аминокислотой.

По данным «Коммерсантъ», методик инструментального контроля содержания глутамата в пищевой продукции не разработано, вещество может образовываться в продуктах естественным путём, а сама инициатива депутатов может являться усилением «маркетинговой программы отдельных мясоперерабатывающих компаний».

См. также 
 Китайская кухня
 Общественное питание

Ссылки 
 Chinese restaurant syndrome // Medicine Plus Encyclopedy, 10/14/2012
 CHINESE RESTAURANT SYNDROME: FACT OR FICTION? // The Lancet, Volume 315, Issue 8162, Pages 251—252, 2 February 1980, doi:10.1016/S0140-6736(80)90732-1
 Monosodium Glutamate and the Chinese Restaurant Syndrome // Letters to Nature; Nature 227, 611—612 (08 August 1970); doi:10.1038/227611a0
 FDA and Monosodium Glutamate // U.S. Food and Drug Administration. FDA Backgrounder. August 31, 1995

Примечания 

Кита
Отравления